Blobel ist der Familienname folgender Personen:

 Bernd Blobel
 Brigitte Blobel (* 1942), deutsche Journalistin und Schriftstellerin
 Gottfried Blobel (1758–1809), evangelisch-lutherischer Pfarrer in Königsbrück
 Günter Blobel (1936–2018), deutschstämmiger US-amerikanischer Biochemiker und Medizin-Nobelpreisträger 1999
 Paul Blobel (1894–1951), deutscher SS-Kriegsverbrecher
 Ulli Blobel (* 1950), deutscher Konzertveranstalter und Musikproduzent